Echinaster rigidus är en sjöstjärneart som beskrevs av Grube 1857. Echinaster rigidus ingår i släktet Echinaster och familjen krullsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krullsjöstjärnor
rigidus